Parkhaus steht für

allgemein:
 Parkhaus, Gebäude mit Stellplätzen für Pkw oder Motorräder, seltener für Lkw oder Fahrräder
 Automatisches Parkhaus

spezielle Stellplatz-Gebäude:
 Parkhaus Hillmannplatz in Bremen
 Parkhaus Hauptwache in Frankfurt am Main

andere Gebäude:
 Parkhaus in Berlin-Lankwitz, ein als Parkwohnhaus errichtetes Baudenkmal, siehe Bernkastler Platz#Käseglocke
 Parkhaus Lüskow in Butzow, siehe Gutshaus Lüskow
 Parkhaus Hügel in der Stadt Essen, Hotel und Restaurant
 Parkhaus (Hannover), ehemaliges Vergnügungsetablissement, heute von der Leibniz Universität genutzt
 Parkhaus (Neustrelitz), für den letzten Großherzog von Mecklenburg-Strelitz (Adolf Friedrich VI.) errichtetes Großherzogliches Palais